Mauléon kan syfta på

Mauléon, Deux-Sèvres, fransk kommun i departementet Deux-Sèvres.
Mauléon-Barousse, fransk kommun i departementet Hautes-Pyrénées.
Mauléon-d'Armagnac, fransk kommun i departementet Gers.
Mauléon-Licharre, fransk kommun i departementet Pyrénées-Atlantiques.